Gustav Löwe ist der Name folgender Personen:

* Gustav Löwe (Philologe) (1852–1883), deutscher Klassischer Philologe und Bibliothekar
 Gustav Löwe (Schauspieler) (1865–1913), böhmischer Schauspieler und Schriftsteller